McKinlay River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 McKinlay River (Northern Territory), ein Nebenfluss des Mary River (Van-Diemen-Golf) im Northern Territory.
 McKinlay River (Gilliat River), ein Nebenfluss des Gilliat River in Queensland.